Granau steht für:

 Granau, von 1943 bis 1945 Name der Gemeinde Granowo in der Woiwodschaft Großpolen in Polen
 Granau, nach 1945 Granowo, heute Ortsteil von Chojnice (Konitz) in der Woiwodschaft Pommern
 Granau, eine Wüstung in der Stadt Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt, siehe Kirchenruine Granau (Halle)